Марія Кириленко була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Пен Шуай.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Амелі Моресмо з рахунком 6–4, 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws (WTA) 

2006
Тур WTA 2006